Iso-Kaija kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kaija (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Iso-Kaija (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Iso-Kaija (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar